Hannam ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hannam (1925–2015), britischer Pädagoge
 Edith Hannam (1878–1951), englische Tennisspielerin
 Edna Marion Hannam (1906–1957), US-amerikanische Stummfilmschauspielerin, siehe Edna Marion 
 Gary Hannam (* 1951), neuseeländischer Filmproduzent

Sonstiges:
 Hannam-Inseln, Inselgruppe vor der George-V.-Küste, Antarktika